Nom de tres sultans d'Ahmednagar:
 Husayn Nizam Xah I (o Husayn Xah I)
 Husayn Nizam Xah II (Husayn Xah II)
 Husayn Nizam Xah III (Husayn Xah III)